Manio Aquilio es el nombre que recibieron diversos miembros de la antigua gens Aquilia romana. Entre ellos:

 Manio Aquilio (cónsul 129 a. C.), cónsul en el año 129 a. C.
 Manio Aquilio (cónsul 101 a. C.), cónsul en el año 101 a. C.
 Manio Aquilio (senador), senador mencionado en el año 74 a. C.
 Manio Aquilio Craso, pretor en el año 43 a. C.
 Manio Aquilio Craso (triunviro de la moneda), acuñó monedas en el año 71 a. C.